Shadow Hearts – serie di videogiochi di ruolo per PlayStation 2 che comprende:
 Koudelka
 Shadow Hearts
 Shadow Hearts: Covenant
 Shadow Hearts: From the New World
 Shadow Hearts – album dei Caliban del 2003